Garrocha hace referencia a varios artículos:

Geografía
La Garrocha, comarca de Cataluña (España).

Además
Garrocha (tauromaquia), vara de madera y arte de torear con ella en las corridas de rejones.
Garrocha o pértiga, vara que se utiliza para saltar en la modalidad olímpica de atletismo llamada salto con garrocha.